A következő lista a székely székek településeit mutatja be. A székely székeket mint magyarországi közigazgatási egységeket az 1876-os megyerendezéskor szüntették meg, ezt követően területük különböző vármegyék része lett. Az 1876 után a történelmi székely székek területén függetlenné vált településeket csillaggal (*) jelöljük.

Aranyosszék

Csíkszék

Háromszék

Marosszék

Udvarhelyszék

Források 
 Orbán Balázs

Erdély települései
Székelyföld
Székelyföld települései